Densch ist der Nachname von:

 Alfred Densch (1874–1931), Professor, Direktor des Instituts für Bodenkunde in  Landsberg an der Warthe
 Hermann Densch (1887–1963); Admiral der Kriegsmarine
 Johann Christoph von Densch; Oberstleutnant unter Friedrich dem Großen